Е́рнштедт — фамилия:
 Ернштедт, Виктор Карлович (1854—1902) — русский филолог-классик, специалист по античной палеографии, академик Петербургской Академии Наук (1898).
 Ернштедт, Пётр Викторович (1890—1966) — видный российский и советский лингвист (эллинист и коптолог).